Iapetus – Iapetosz latinos neve
 Iapetus – a Szaturnusz egyik holdja
 Iapetus-óceán – a Föld óceánja 600–400 millió évvel ezelőtt
 Iapetus-törésvonal – Laurentia őskontinens keleti partvidékén húzódó törésvonal, Balticát és Avaloniát választotta el Laurentiától
 Iapetus - Omega Diatribe-album